Хайльбронн:

 Хайльбронн — город в Германии.
 Хайльбронн — центр района город Хайльбронн.
 Хайльбронн-Биберах — район города Хайльбронн.